Prva češka nogometna liga 1999./00. ili Gambrinus liga 1999./00., bila je sedmo izdanje nogometnog natjecanja najvišega ranga u Češkoj.  Započela je 30. srpnja 1999., a završila 17. svibnja 2000.

Prvenstvo je po šesti put osvojila Sparta Prag. Najbolji strijelac lige bio je Vratislav Lokvenc s 22 gola.

Konačna ljestvica 
Konačna ljestvica klubova nakon odigranih svih 30 kola.

Poz - Završna pozicija; U = Odigrane utakmice; P = Pobjede; N = Neriješene utakmice; I = Izgubljene utakmice; F = Dani golovi; A = Primljeni golovi; GR = Gol razlika; Bod = Osvojeni bodovi

Najbolji strijelci

Izvori 

Prva češka nogometna liga po sezonama